Libanotis eriocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Gustav von Schrenk. Libanotis eriocarpa ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
eriocarpa